Alessandro Diamanti je italský fotbalový útočník a bývalý reprezentant, který od roku 2019 působí v australském týmu Western United FC.

Reprezentační kariéra 
V A-týmu Itálie debutoval 17. listopadu 2010 v přátelském zápase v Rakousku proti týmu Rumunska (remíza 1:1).

Diamanti se zúčastnil Mistrovství Evropy ve fotbale 2012 v Polsku a na Ukrajině, kde se Itálie probila až do finále, v němž podlehla Španělsku 0:4. S týmem tak získal stříbrnou medaili.

Rok poté získal bronzovou medaili na Konfederačním poháru FIFA.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil hráče na transfermarkt.com 
 Profil hráče na National-football-teams.com 

Narození v roce 1983
Narození 5. února
Žijící lidé
Italští fotbalisté
Italští fotbaloví reprezentanti
Muži
Fotbaloví útočníci
Fotbalisté Empoli FC
Fotbalisté UC AlbinoLeffe
Fotbalisté AS Livorno
Fotbalisté West Ham United FC
Fotbalisté Brescie
Fotbalisté Bologna FC
Fotbalisté Kuang-čou Evergrande FC
Fotbalisté ACF Fiorentina
Fotbalisté Watfordu
Fotbalisté Atalanty Bergamo
Fotbalisté Palerma
Fotbalisté Perugie
Hráči Mistrovství Evropy ve fotbale 2012